You Want It Darker (album), album van Leonard Cohen uit 2016
 You Want It Darker (nummer), nummer van Leonard Cohen uit 2016